A seguir, a lista de municípios do estado de Pernambuco por Produto Interno Bruto (PIB). Os dados apresentados abaixo estão de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado em dezembro de 2019, e tendo como referência o ano de 2017.

Ver também 
 Lista de municípios de Pernambuco por PIB per capita

PIB
Pernambuco